Louis de Vries (acteur) (1871-1940)
Louis de Vries (trompettist) (1905-1935)
Louis de Vries (beeldend kunstenaar) (1954)
Louis de Vries (zanger)
Louis de Vries (manager) (ca. 1946/1947), Belgisch muziek- en sportmanager